Mont Saint-Michel – wyspa we Francji, w zatoce Mont-Saint-Michel
 Mont-Saint-Michel (baie du Mont-Saint-Michel) – zatoka kanału La Manche
 Le Mont-Saint-Michel – gmina we Francji, obejmująca m.in. tę wyspę
 Mont-Saint-Michel (abbaye du Mont-Saint-Michel) – opactwo na tejże wyspie